Чемпионат Исландии по футболу 1922 стал 11-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул завоевал «Фрам» в 8-й раз в своей истории.

Турнирная таблица

Состав чемпионов 
 Кьяртан Торвардссон (вратарь)
 Петур Сигурдссон
 Юлиус Палссон
 Арни Даниэльссон
 Трюггви Магнуссон
 Гудмундур Халлдорссон
 Сигурдур С. Тороддсен
 Гисли Палссон
 Петур Хоффманн Магнуссон
 Эйрикур Йонссон
 Адальстейнн П. Олафссон
 Освальдур Кнудсен
 Магнус Гудбрандссон

Литература 
 Sigmundur Ó. Steinarsson. 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu (fyrra bindi). KSÍ, 2011.

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1922 год в Исландии
Футбол в Европе в 1922 году